Pałac Wielopolskich w Chrobrzu
 Pałac Wielopolskich w Krakowie
 Pałac Wielopolskich w Pińczowie
 Pałacyk Wielopolskich w Warszawie